Quirinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Quirinópolis (ort), Goiás, 
 Quirinópolis (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar